Geschichte einer Liebe kann sich beziehen auf:

 April. Die Geschichte einer Liebe, Erzählung von Joseph Roth
 Geschichte einer Liebe (1978), deutsche Verfilmung dieser Erzählung
 First Love – Die Geschichte einer Liebe, Alternativtitel des deutsch-schweizerischen Films Erste Liebe (1970)
 Die Geschichte einer Liebe (1986), italienischer Film von Francesco Maselli
 Feinde – Die Geschichte einer Liebe, US-amerikanischer Film von 1989
 Geschichte einer Liebe: Adele Schopenhauer und Sibylle Mertens, Buch von Angela Steidele
 Geschichte einer Liebe – Freya, deutscher Dokumentarfilm von 2016

Siehe auch:
 Geschichte der Liebe